Појам  може да се односи на:
 Лујза од Данске (1750—1831) 
 Лујза од Данске (1875—1906)